Ciudad Evita kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Ciudad General Belgrano, ort, Buenos Aires, 
 Cañada de Gómez (kommunhuvudort i Argentina), Santa Fe, 

Robotskapade Argentinaförgreningar